Wildheide ist ein deutscher Ortsname:
 Wildheide, bis 1936 Drungawe, Kreis Groß Wartenberg, Schlesien, seit 1945: Dragów im Powiat Oleśnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Wildheide, bis 1912 Borken bei Friedrichshof, bis 1938 Borken bei Farienen, seit 1945 Borki Rozowskie im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen